Gruppoid (bildat av grupp) kan inom matematiken syfta på:

Magma (matematik) – en algebraisk struktur med en binär operator, även kallad gruppoid
Gruppoid (kategoriteori) – en kategori där varje pil är en isomorfi